In verschillende takken van wetenschap wordt "Gravimetrie" als aanduiding voor een deelgebied of hulpwetenschap gebruikt.

 Gravimetrie als geofysisch subdiscipline
 Gravimetrie als analytisch chemische bepalingswijze